

Підлубовська сільська рада — сільське поселення, Караідельський район, Башкортостан
 Підлубовська сільська рада — сільське поселення, Кармаскалинський район, Башкортостан